Diese Liste der Stadtbezirke und Stadtteile Kölns gibt eine Übersicht über die 9 Stadtbezirke der Stadt Köln mit ihren 86 Stadtteilen. Die derzeitige Gliederung des Stadtgebiets besteht seit dem 24. August 2007, als Finkenberg (vorher teils in Porz, teils in Eil) ein eigener, und somit 86. Stadtteil wurde.

Ehemalige Stadtteile 
 Wesseling, heute eine eigenständige Stadt im Rhein-Erft-Kreis, war vom 1. Januar 1975 bis zum 1. Juli 1976 Teil der Stadt Köln.

Weblinks 
 Stadt Köln: Stadtbezirke
 Interaktive Stadtteilkarte

Einzelnachweise 

!
Koln